Карачинский — фамилия:

 Карачинский, Анатолий Михайлович (род. 1959) — российский топ-менеджер и предприниматель.
 Карачинский, Василий Яковлевич — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 276 (229); 26 ноября 1775.
 Карачинский, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3725; 26 ноября 1823.